Suuri Louhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suuri Louhisaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Suuri Louhisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar